

Levél 
Levél, növényi rész
Levél, település Győr-Moson-Sopron megyében
Levél, személyes címzettnek szóló írott üzenet
Levél, e-mail, elektronikus levél

A levél 
Filmek
A levél (1940) William Wyler filmje
A levél (1982) amerikai filmdráma, főszerepben Lee Remick, Ronald Pickup és Jack Thompson
A levél (1998) Michel Gondry filmje
A levél (2012) amerikai thriller Winona Ryderrel és James Francoval